Качановичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Качановичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Качановичи — деревня в Несвижском районе Минской области.